Олег Сергеевич Евенко (; ) — белорусский хоккеист, защитник.

Карьера 
Начал свою профессиональную карьеру в «», выступающей в хоккейной лиге США. Позже играл в студенческой хоккейной команде «». После окончания выпускного курса в УМасс, он подписал пробный контракт с «», выступающим в АХЛ, чтобы завершить сезон 2014/15. Евенко провёл 4 матча в «Флэймз», но не набрал очков.

С 2014 года вызывался в сборную Белоруссии, первым крупным турниром для хоккеиста стал чемпионат мира 2014.

29 июня 2015 года подписал однолетний контракт с клубом АХЛ «Лейк Эри Монстерз», фарм-клубом «Коламбус Блю Джекетс». В 2015 году получил приглашение на сборы «Блю Джекетс», хорошо себя проявив, 1 октября 2015 подписал годовой двусторонний контракт с НХЛ.

26 июня 2017 года, после окончания контракта с «Блю Джекетс», Евенко не получил предложения о его продлении и покинул систему клуба в качестве ограниченно свободного агента. После этого он решил продолжить карьеру в АХЛ, подписав годовой контракт с «Стоктон Хит», который является фарм-клубом «Калгари Флэймз».

В качестве свободного агента Евенко завершил свою североамериканскую карьеру, и 2 мая 2018 года подписав годовой контракт с клубом из родного города — минским «Динамо», выступающим в КХЛ. В родной Белоруссии Евенко провёл два сезона, после чего покинул минское «Динамо» в качестве свободного агента.

7 мая 2020 года перешёл в челябинский «Трактор», заключив соглашение на один сезон. В сезоне 2020/21 провёл 43 матча, в которых набрал 2 (0+2) очка. 30 апреля 2021 года в связи с истечением срока контракта покинул клуб. 18 июня 2021 года заключил контракт с московским «Спартаком» сроком на один сезон. В сезоне 2021/22 провёл 34 матча, в которых набрал три очка (1+2). 30 мая 2022 года покинул клуб после завершения контракта.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Игроки «Фарго Форс»
Игроки «УМасс Минитмен» (хоккей)
Игроки «Лейк Эри Монстерз»
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Спартак» Москва